Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Delaney e Pat Du Pré che hanno battuto in finale Steve Docherty e Tom Gorman 7-6, 7-6.

Teste di serie 
 Bob Carmichael /  Geoff Masters (primo turno)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1977